

Колдвотер — місто, штат Канзас
 Колдвотер — місто, штат Мічиган
 Колдвотер — місто, штат Міссісіпі
 Колдвотер — селище, штат Огайо